— японская фамилия. Известные носители:
 Осикава, Берард Тосио (род. 1941) — японский священник, католический прелат.
 Осикава, Сюнро (1876—1914) — японский писатель, считается основоположником японской научной фантастики.